«Stan» () — третий сингл Эминема из его альбома The Marshall Mathers LP, записанный совместно с певицей Dido. Роль Стэна сыграл актёр Девон Сава. Песня является хитом, который дебютировал под 1-м номером в чартах США и Австралии.

В 2005 году вошёл в лучшие хиты Эминема, Curtain Call: The Hits, также в сборник вошло живое выступление Эминема с этой песней на Grammy-2001, где припев Dido был исполнен Элтоном Джоном. Сингл был спродюсирован Эминемом и The 45 King, который и создал музыку к песне. Семплом послужила песня Dido «Thank You», откуда был взят припев и бас. Признана одним из лучших хитов Эминема. После выхода этой песни фанатов Эминема стали называть Стэнами.

Журнал Rolling Stone поместил песню под #296 в списке 500 величайших песен всех времён по версии журнала Rolling Stone. Также песня заняла #15 в списке лучших хип-хоп песен всех времён по версии канала VH1. В апреле 2011 года журнал Complex составил список «100 лучших песен Эминема», песня «Stan» заняла на нём 2 позицию.

Песня разошлась тиражом в 750 000 копий в Великобритании.

В июне 2018 годa слово «Stan» был включён в Оксфордский словарь английского языка как «Слишком рьяный или помешанный фанат определенной знаменитости». На странице входа в словарь отмечается, что значение термина «стэн» берет свое начало в одноимённой песне 2000 года американского рэпера Эминема.

Описание 
Песня повествует о вымышленном фанате Эминема по имени Стэн, который пишет ему всё более тревожные и угрожающие письма о своей жизни (причём все письма написаны столярным карандашом), но они по разным причинам до артиста не доходят. В первом письме Стэн описывает себя самым большим фанатом Эминема, он обклеил его постерами всю свою комнату. Девушка Стэна беременна, и если родится дочь, то Стэн хочет назвать её Бонни (как дочь Эминема), в конце письма Стэн пишет свои номера телефонов и ждёт скорого ответа от Эминема. Во втором письме Стэн пишет, что не злится на Эминема за то, что он ещё не позвонил Стэну, но он осуждает Эминема за то, что он не дал автограф шестилетнему брату Стэна — Мэттью, а они ради автографа простояли 4 часа на холоде, Стэн пишет, что его девушка уже ревнует его к Эминему, потому что Стэн разговаривает о нём 24 часа в сутки, у Стэна есть татуировка на груди с именем Эминема, иногда Стэн ведет себя неадекватно, письмо заканчивается просьбой позвонить и словами: «Мы должны быть вместе». Следующее послание Стэн записывает на диктофон в машине, оно начинается со слов: «Дорогой мистер „я-слишком-хорош-чтобы-звонить-или-писать-своим-фанатам“». Стэн едет пьяным за рулем ночью, он взял с собой свою девушку, он говорит, что всё, что ему нужно было, — один звонок или письмо от Эминема. Стэн доезжает до моста и понимает, что Эминем никак не сможет получить эту кассету с записью, после чего резко поворачивает, и машина падает в воду. Эминем пишет письмо Стэну, он пишет, что он был очень занят и не мог написать раньше, также он написал автограф для Мэттью на кепке. Эминем пишет, что Стэну нужна помощь, иначе он может навредить себе, и надеется, что письмо придёт вовремя, после он пишет о страшной катастрофе, которую видел по телевизору, где машина с парнем и его девушкой попала в аварию, в конце письма Эминем понимает, что за рулем той машины был Стэн. Первые три куплета исполнены Эминемом в роли Стэна, а последний, четвёртый, записан уже от лица Эминема, который пишет ответное письмо Стэну. Видео заканчивается похоронами Стэна, на них присутствует его младший брат Мэттью, который покрасил волосы в светлый цвет а-ля Эминем.

Критика
Песня была встречена критиками с похвалой, направленной на эпистолярную повествовательную структуру песни, эмоциональный диапазон и лирическую глубину. Критик Стивен Томас Эрлевайн выделил песню. Журнал Entertainment Weekly также высоко оценил эту песню, написав: .

Газета Los Angeles Times также оставила положительный отзыв: 

Один из критиков написал: 

Сайт IGN похвалил песню как язвительное интроспективное размышление о поклонении фанатов, ассимиляции идолов и пограничном сталкерском этикете. В сочетании с убаюкивающим вокалом Дайдо создается резкий контраст с извилистой сюжетной линией музыкальной одержимости. Он также рисует картину того, каково это ― быть одержимым суперзвездой. Острота песни не исчезает, даже почти пять лет спустя она все еще сильна.

Список композиций 
 UK CD Single
 «Stan» — 6:45
 «Get You Mad» — 4:22
 «My Name Is» — 4:32
 «Stan» (Video) — 7:30

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Чарты десятилетия

Сертификации

|relyear=2000|certyear=2018}}

Примечания 

Песни Эминема
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Песни, написанные Эминемом
Синглы Interscope Records
Синглы Aftermath Entertainment
Синглы Shady Records
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Финляндии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Дании
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Италии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Румынии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции
Хип-хоп-песни
Песни о домашнем насилии
Произведения о сталкинге
Песни Дайдо